Wouwer ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Van Der Wouwer, belgischer Eishockeyspieler
 Kurt Van De Wouwer (* 1971), belgischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Wauer